Adrian Graur (n. 23 ianuarie 1992, Chișinău, Republica Moldova) este un cântăreț, compozitor și textier din Republica Moldova. Câștigător al concursului european „60 Seconds of Democracy (2015)” cu piesa „Song About Democracy” organizat de „European Endowment for Democracy.” Absolvent al Academiei de Muzică „Gavriil Muzicescu” din Chișinău. Este licențiat în artă. Participant X Factor (România).

Biografie 
S-a născut la 23 ianuarie 1992 la Chișinău, Republica Moldova, într-o familie de pedagogi. Prima apariție scenică a fost la vârsta de 5 ani la gradinița pe care o frecventa. Tatăl, observând potențialul muzical al copilului, l-a înscris la Școala de muzică „Maria Bieșu” din Chișinău. Acolo a studiat acordeonul, pianul și solfegiu. Finisând cu succes școala de muzică, aplică la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” la specialitatea „Dirijat Cor Academic” unde studiază între anii 2008-2012. Absolvind cu succes colegiul, câștigă concursul de admitere la Academia de Muzică „Gavriil Muzicescu” unde studiază din nou „Dirijat Cor Academic.” Pe timpurile studenției a participat la diverse festivaluri naționale și internaționale. A cântat în corurile bisericești. În anul 2016 absolvește cu brio Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și este licențiat în artă. A învățat să cânte la chitară de unul singur.

Actualmente, scrie muzică, texte și se implică în tot felul de concerte, festivaluri și emisiuni de televiziune.

Discografie

Single-uri 
 2014 - Tu Ești
 2015 - Ce Atmosferă
 2015 - Cât de mult ni-i dat să iubim
 2015 - Song About Democracy
 2015 - Coloana sonoră a filmului de scurtmetraj "Take me out of here" 2015 - Pentru Viață 2016 - Naivitate (Melodie instrumentală)
 2018 - Avocata MeaNote

Legături externe

 Canal oficial pe YouTube
 Pagină oficială pe Facebook
 Pagină oficială pe Instagram
 Fan Page pe Facebook
 Adrian Graur pe VoxPublikaInterviuri Adrian Graur - tânărul muzician care iarna "nu doarme"  Allfun - anul 2015
 Adrian Graur: „Muzica îmi dă aripi și putere de a tinde spre viitor” Știri pozitive'' - anul 2016

Nașteri în 1992
Nașteri pe 23 ianuarie
Cântăreți moldoveni
Compozitori moldoveni
Oameni din Chișinău
Cântăreți în limba română
Cântăreți în limba engleză
Muzicieni moldoveni
Români basarabeni
Cântăreți români